Velička ist ein Ort und ein Familienname.

Velička (Familienname), Familienname
in der Geografie
 Velička (March), Nebenfluss der March in Tschechien
 Velička (Bečva), Nebenfluss der Bečva in Tschechien
 Velička, tschechischer Name für Wieliczka